Памятник Ленину — монументальное скульптурное произведение, посвящённое В. И. Ленину, установленное в сквере Ленина в Оренбурге. Один из первых памятников Ленину в мире. Сооружён в 1925 году.
Изготовлен из бронзы и гранита.
Памятник отлит в художественных мастерских Ленинградского художественно-промышленного техникума.

«Рост» памятника соответствует реальному росту Ленина — 165 см.

На установку памятника деньги собирались населением, было собрано около 10 тысяч рублей в новых червонцах.

Ссылки 
 Достопримечательности Оренбурга. Именные памятники 
 Осколки империи. Как в Оренбурге увековечена советская эпоха 

Ленин
Оренбург
Здания и сооружения, построенные в 1925 году в России
Скульптуры 1925 года
Объекты культурного наследия России в Оренбурге